Roberto Galli, né à Milan le  est un biologiste, mycologue et journaliste italien, actif dans le domaine de la vulgarisation scientifique au sein du Groupe mycologique milanais dont il est le président en 2021. Il est réputé depuis la fin des années 1990 pour ses monographies faisant la synthèse des connaissances européennes sur de nombreux genres de champignons tels que les Russules, les Bolets, les Tricholomes, les Amanites, les Agarics, les Lactaires et les Hygrophores.

Notes et références

Bibliographie 

 Guida ai funghi della Valle di Fiemme - 1986, San Vittore Olona - La Tipotecnica
 I funghi in Lombardia - 1989, Milano, Edizioni dell'Ambrosino
 Le Russule - 1ª ed. - 1996, Edinatura srl
 I Boleti - 1ª ed. - 1998, Edinatura srl
 I Tricolomi - 1ª ed. - 1999, Edinatura srl
 Le Amanite - 1ª ed. - 2001, Edinatura srl
 Gli Agaricus - 1ª ed. - 2004, dalla Natura sas
 I Lattari - 1ª ed. - 2006, dalla Natura sas
 Funghi Velenosi Tossicologia, Speciografia e Prevenzione - 1ª ed. - 2008, dalla Natura sas
 Gli Igrofori - 1ª ed. - 2012, dalla Natura sas

Liens externes

Biologiste italien
Mycologue italien
Naissance à Milan
Naissance en juillet 1954